Stezenko ist der Familienname folgender Personen:

 Jurij Stezenko (* 1945), sowjetischer Kanute
 Kateryna Stezenko (* 1982), ukrainische Marathonläuferin
 Kyrylo Stezenko (1882–1922), ukrainischer Chorleiter, Komponist, Dirigent, Musikpädagoge und Priester